Kobras sind 
 mehrere Gattungen aus der Familie der Giftnattern, siehe Kobra
 ein deutscher Eishockeyverein aus Dinslaken, siehe Dinslaken Kobras
 ein deutscher American-Football-Verein aus Berlin, siehe Berlin Kobras

Kobras ist außerdem der Familienname von
 Martin Kobras (* 1986), österreichischer Fußballtorwart